Арсенид плутония — бинарное неорганическое соединение,
плутония и мышьяка
с формулой PuAs,
чёрные или тёмно-серые кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ в вакууме или атмосфере гелия. Реакция является экзотермичной:

 Пропускание арсина через нагретый гидрид плутония:

Физические свойства 
Арсенид плутония образует чёрные или тёмно-серые кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа F m3m,
параметры ячейки a = 0,5855 нм, Z = 4,
структура типа NaCl
.

При высоком давлении (около 35 ГПа) происходит фазовый переход в структуру типа CsCl .

При температуре 129 K переходит в ферромагнитное состояние.

Примечания

Литература 
 
 

Соединения плутония
плутония
Кристаллы кубической сингонии
Ферромагнетики